Emília (Itália) — região histórica da Itália setentrional
 Aemilia (traça) — gênero de traça pertencente à família Arctiidae

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia